VHV steht für:
 VHV Gruppe, deutsche Versicherung
 Vlaamse Handbalvereniging, nationaler, von der Bloso anerkannter Handballverband der Flämischen Gemeinschaft in Belgien
 Flughafen Werchnewiljuisk (IATA-Code), Flughafen von Werchnewiljuisk, Republik Sacha (Jakutien), Föderationskreis Ferner Osten, Russland

Abkürzung